Ильинское сельское поселение — муниципальное образование в Егорлыкском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Кугейский.

Административное устройство 
В состав Ильинского сельского поселения входят:
 хутор Кугейский;
 хутор Гирин;
 хутор Ильинский;
 хутор Лисичкин.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Поселение на официальном сайте района

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Егорлыкского района